Икар
 «Икар» — балет Сержа Лифаря на музыку Артура Оннегера (1935)
 «» — партитура, написанная в 1932—1933 годах Игорем Маркевичем по заказу Сержа Лифаря, но не использованная для постановки 
 «Икар» — балет Владимира Васильева на музыку Сергея Слонимского (1971)